El término Kuma, puede referirse a:

 El Pueblo de Kuma, un antiguo pueblo japonés que se encontraba ubicado en el distrito de Kamiukena en la  de la Prefectura de Ehime. Debido a una fusión, actualmente forma parte del pueblo de Kumakōgen.

 Kuma (ν Draconis), una estrella de la constelación de Draco (el Dragón), situada en la cabeza del dragón. Es una de las estrellas dobles más fáciles de observar en el hemisferio norte, y como tal un objeto de interés para el astrónomo aficionado.

 Bartholomew Kuma, un personaje ficticio del manga y anime One Piece de Eiichirō Oda. Uno de los siete piratas del grupo llamado Shichibukai, uno de los tres grandes poderes del mundo de One Piece.

 La Clase Kuma, una clase de cruceros ligeros japoneses desarrollados justo tras la Primera Guerra Mundial, empleados como exploradores y líderes de flotillas de destructores o submarinos.

 El Kuma, primer crucero ligero de la clase antes citada, hundido en 1944.

 Kuma (Tekken), un personaje de la serie de videojuegos Tekken.

 El río Kuma (en ruso Кума), un largo río localizado en la parte meridional de la Rusia europea que desagua en el mar Caspio.

 El canal Kuma-Manych, localizado en la Rusia europea, en el Krai de Stávropol, que conecta el río Kuma con el río Manych Oriental.

 Kengo Kuma (隈 研吾, Kuma Kengo), un arquitecto contemporáneo japonés nacido en la prefectura de Kanagawa (Japón), en 1954.